Großer Südkomet ist der Name folgender Kometen:

 C/1865 B1 (Großer Südkomet)
 C/1880 C1 (Großer Südkomet)
 C/1887 B1 (Großer Südkomet)